Eckert nebo Ekert může být příjmení těchto osob:

 Adolf Eckert (1841–1910) – český agronom
 Ernst Eckert (1885–1952) – československý politik a poslanec
 František Ekert (1845–1902) – český katolický kněz a historik;
 Hans Eckert, známý pod pseudonymem Janosch (* 1931) – německý ilustrátor, autor knih pro děti
 Jindřich Eckert (1833–1905) – český fotograf
 Karl Anton Eckert (1820–1879) – německý skladatel
 Ludmila Eckertová (1924–2009) – česká fyzička v oboru tenkých vrstev
 Max Eckert-Greifendorff (1868–1938) – německý geograf a teoretik kartografie
 Milan Ekert (1965) – český politik, poslanec PSP za ČSSD.
 Nikodem Eckert (1831–???) – českoněmecký státní úředník a politik, poslanec zemského sněmu
 Otto Eckert (1910–1995) – keramik, československý národní umělec

ostatní
 Eckert (kráter) – kráter na Měsíci

Viz také Ekert